

Geografia

Austria 
 Bad Gastein, già Wildbad Gastein e Badgastein – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Bad Hofgastein, già Hofgastein – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Dorfgastein – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Gasteinertal – valle nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)

Sport 
 Gastein Ladies – torneo femminile di tennis giocato a Bad Gastein (Austria)